William Henry McNeill (1803-1875), Amerikaans kapitein en ontdekker van Victoria Harbour
William Simpson McNeill (1814-1902), Canadees politicus in Prince Edward Island
William Hardy McNeill (1917-2016), Canadees-Amerikaans historicus
William, roepnaam Billy McNeill (ijshockeyer) (1936-2007), Canadees ijshockeyer
William, roepnaam Billy McNeill (1940-2019), Schots voetballer en voetbaltrainer
William McNeill (filosoof) (1961), filosoof en hoogleraar aan de DePaul-universiteit